Хејзел има више значења:
 Хејзел (Јужна Дакота)
 Хејзел (Кентаки)